Тада́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на захід від Парижа, 50 км на північний захід від Ренна, 55 км на схід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 974 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2267,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Тадан
 Тадан на сайті французького Національного інституту географії
 Тадан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тадан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор